Anbach ist ein Gewässername:

 Anbach (Erlenbach), linker Zufluss des Erlenbach (Michelsbach) nach der Gehlmühle, Ortsgemeinde Birkenhördt, Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz
 Anbach (Neckar), rechter Zufluss des Neckars bei Gundelsheim, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg

Siehe auch:

 Ambach
 Ansbach